Lingüística: 
 Música:  
 La (nota), sisena de les notes musicals
 La bemoll major, tonalitat que té l'escala major a partir de la nota la♭
 La bemoll menor, tonalitat que té l'escala menor a partir de la nota la♭ 
 La major, tonalitat que té l'escala major a partir de la nota la
 La menor, tonalitat que té l'escala menor natural a partir de la nota la
 La sostingut menor, tonalitat que té l'escala major a partir de la nota la♭
 Química: La, símbol de l'element químic lantani
 Toponímia:
 LA abreviació usada per la ciutat de Los Angeles
 LA és l'abreviació de l'estat de Louisiana
 Taxonomia: La (arna), gènere d'arnes